Bahnfahrer steht für
Passagier eines Schienenpersonenfahrzeuges
Zugführer (Bahn)
Bahnfahrer (Bahnsport) im Bahnsport
Bahnfahrer (Bahnradsport) im Bahnradsport